Il doppio del torneo di tennis Clean Air Classic 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert e Manuel Orantes che hanno battuto in finale Jimmy Connors e Haroon Rahim 7-6, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Clean Air Classic 1971